Ива́н Па́влович О́сипов:
 Осипов, Иван Павлович (1855—1918) — русский химик и научный писатель.
 Осипов, Иван Павлович (1917—1977) — советский тренер по боксу.